Praefatio steht für
 lateinisch für „Vorwort, Einleitung“, daher als Fachbegriff für die Vorworte antiker Texte verwendet
 davon abgeleitet: Präfation, Teil des Gottesdienstes in vielen christlichen Liturgien